The Massacre () — шестой студийный альбом панк-рок-группы The Exploited, вышедший в 1990 году, второй альбом группы в жанре кроссовер-трэш.

Об альбоме 
По мнению многих музыкальных критиков, The Massacre является переломным альбомом не только в творчестве The Exploited, но и для всей панк-музыки в целом. Все треки звучат приблизительно в одном темпе, за исключением «Blown Out of the Sky» (Взрыв с небес) с мелодичной гитарной партией, звучащей во время припева. По сравнению с альбомом Beat the Bastards 1996 года, The Massacre получился гораздо менее тяжелым по звучанию, но более сложным в плане исполнительского мастерства. Продюсер Колин Ричардсон, известный по своим работам с группой Napalm Death, сказал, что смог сделать такое звучание, которое смогло разрушить сложившиеся стереотипы о панк-музыке. Тематика текстов являет собой недовольство и ненависть: к государственной власти, классовым предрассудкам, режимом полиции, религии, налогам, армии. Но, по словам лидера группы Уотти Бьюкэна, этот альбом не протест, а очень чётко сформированный взгляд, призывающий хоть кого-то задуматься над всеми этими проблемами.

Список композиций 
Все песни написаны группой The Exploited.
 «The Massacre» — 3:03
 «Sick Bastard» — 4:05
 «Porno Slut» — 3:15
 «Now I’m Dead» — 3:45
 «Boys In Blue» — 3:58
 «Dog Soldier» — 3:05
 «Don’t Pay The Poll Tax» — 4:25
 «Fuck Religion» — 3:12
 «About To Die» — 3:30
 «Blown Out Of The Sky» — 4:21
 «Police Shit» — 3:54
 «Stop The Slaughter» — 3:40

Бонусные композиции на CD выпущенном в 2005 году 
 «Scaling the Derry Walls» — 2:09
 «The Massacre» — 1:58
 «About To Die» — 3:05
 «Death Before Dishonour» — 2:12

Участники записи 
 Колин Ричардсон — продюсер
 Уотти Бьюкэн — сопродюсер, вокал
 Гогз — гитара
 Смикс — бас, вокал
 Тони — барабаны
 The Driffield Lager Louts — бэк-вокал

Ссылки 
 http://www.darkside.ru/album/15579/
 http://www.allmusic.com/album/r6997
 The Massacre на discogs.com

Альбомы The Exploited
Альбомы панк-рока